Musikchef är en titel för olika typer av chefer (ofta även VD) inom olika slags konstnärliga och musikaliska verksamheter. Det innefattar till exempel chefer för symfoniorkester eller annan större orkester, konserthus, musikhögskola (rektor, prorektor etc) och annan musikutbildning. Ofta benämns dessa respektive med titlar som orkesterchef och konserthuschef. En musikchef kan också vara en person med ansvar för musikavdelningen eller orkestern på en teater, ett operahus, en nöjespark eller annat nöjesetablissemang och även inom militärmusik. Vederbörande kan även vara ansvarig för musikavdelningen eller musikprogramverksamheten på radio, TV eller ett större filmbolag. Ibland kallas även chefer inom skivbolag eller förlags musikavdelning för musikchef.

De ovan nämnda titlarna är administrativa chefer. Den som praktiskt musikaliskt leder en orkesters repetitioner och konserter kallas orkesterledare eller dirigent och kallas normalt inte för musikchef. Detta gäller även för orkestermusikernas ledande representant, konsertmästare eller stämledare.

Referenser
Vakanser, exempellista över olika slags ledaruppdrag inom musiklivet

Konstnärliga yrken
Musik
Titlar